El Diari ACP és una eina vinculada a l'Atenció Centrada en la Persona, que té per objecte recollir tot allò que anem coneixent de la persona a partir de l'ingrés de la persona al centre residencial. Pretén donar continuïtat a la captació d'informació sobre la persona i que faciliti i n'afavoreixi la relació i ens permeti:

a) Reconèixer la seva singularitat respecte a la resta de persones del centre residencial.

b) Respectar aquells aspectes que per a la persona són importants.

c) Proporcionar mecanismes perquè es faci efectiu el principi d'autonomia en el sentit més ampli.

d) Permetre-li participar en la vida del centre coneixent aquells aspectes que la diferencien de la resta de persones.

e) Integrar aspectes fonamentals de la seva vida prèvia al centre, i millorar les possibilitats que el seu projecte de vida com a resident o usuària del centre residencial es faci efectiu.

f) Facilitar la comunicació entre els professionals sobre aspectes rellevants vinculats a cada persona usuària, cosa que contribuirà a homogeneïtzar i a conèixer millor els aspectes més humans i menys assistencials de la persona.

Metodologia 
El Diari ACP és una eina viva, de continuïtat, que s'aconsella obrir a partir de l'ingrés de la persona al centre i que estarà viu fins que se'n produeixi el comiat. Després de l'experiència acumulada en els centres que ja estan fent servir aquesta eina, és aconsellable activar-la a partir del moment en què la persona ha superat el procés d'adaptació al centre o servei.

Es basa a recollir aspectes vinculats de la persona que no hagin estat coneguts amb anterioritat i siguin interessants per tal d'assolir els objectius escrits anteriorment.

Qualsevol persona de l'equip pot anotar qualsevol aspecte vinculat als camps destacats en el Diari ACP quan tingui coneixement, anotant la data en què ho registra. És aconsellable que indiqui també el seu nom o si no, la categoria professional a la qual pertany.

La persona responsable del Diari ACP és aconsellable que sigui el Referent Assistencial o Facilitador associat a la persona. Això no implica que sigui l'única persona que el nodreixi.

Pel caràcter privat de la informació continguda, el Diari ACP ha d'estar en un lloc accessible però alhora protegit en compliment de la LOPD.

El Diari ACP pot constituir un complement molt interessant de cara a l'equip de professionals que realitzen les propostes i revisions del PAI.

Per fer servir el DIARI ACP, és fonamental tenir en compte que:

a) No es tracta de replicar informació que ja hàgim conegut prèviament, ja que el seu objectiu és anar anotant tot el que és nou i ens pot ajudar a conèixer millor la persona.

b) És important la immediatesa, per tant, és molt aconsellable escriure al Diari ACP tan bon punt es tingui coneixement de la informació que es considera rellevant.

c) Tant important com recollir dades és llegir el que està escrit i fer-ho servir, ja sigui per relacionar-ho o per treballar-ho des de la disciplina que correspongui.

d) Al Diari ACP no s'hi ha d'escriure cada dia, no és un llibre d'incidències diàries, ni un part de treball, és un eina per recollir informació de la persona quan s'hi accedeixi. Per tant, podem estar dies sense escriure res o anotar diversos missatges en un mateix dia.

e) Totes les aportacions són importants. Per tant, tothom ha d'aportar des de la seva perspectiva professional. És rellevant identificar-se per tal de poder aprofundir en el contingut de la informació.

f) Hem d'esmerar el llenguatge, per tal de respectar la dignitat, honor i dret a la privacitat i intimitat

Procediment 
Cada centre pot establir el moment i el procediment més idoni per introduir i gestionar el Diari ACP en el seu centre.

Obertura

El Diari ACP podran donar-se d'alta:

a) En el marc de les reunions de l'equip persona (equip de millora associat a l'ACP) que es convoqui de forma immediatament posterior a l'ingrés de la persona en el servei

b) D'ofici per el/la Treballador/a Social, Educador/a Social o fins i tot Direcció (o un altre professional tècnic), després de formalitzar l'ingrés.

c) Una vegada es doni per finalitzat el procés d'adaptació (per protocol o per determinació de temps).

c) O bé, a la reunió d'obertura del PIAI.

Dinàmica posterior

El Diari ACP, pel caràcter privat de la informació a la qual fan referència, haurà d'estar en un lloc accessible a tots els professionals del centre, però alhora, protegit en compliment de la LOPD.

En ell podran aportar escriure TOTS els professionals del centre, identificant-se i afegint la data.

Cada centre ha d'establir els seus mecanismes per a garantir que l'eina es fa servir i té contingut pel conjunt de les persones usuàries. Per aquest motiu es recomana:

a) Que si existeix un referent assistencial, sigui aquesta figura la responsable que els diaris de totes les persones tinguin contingut i es coneguin i utilitzin.

b) En el cas de que no existeixi un referent assistencial, s'haurà de designar una persona de l'equip que s'encarregui de fer efectiu el seu ús i el compliment dels seu objectius (coordinadora, responsable de planta/unitat, treballador/a social, educador/a social, psicòleg/a etc.).

És important tenir en compte la redacció escrita del Diari ACP per evitar utilitzar un llenguatge i comentaris inapropiats que desvirtuïn el veritable significat de l'eina. Evitarem en tot cas els judicis de valor!

El Diari ACP és un bon punt de recolzament per a abordar els aspectes fonamentals vinculats a la persona i que són debatuts i analitzats en el marc del PIAI. Per aquest motiu, s'aconsella aportar-los a aquestes reunions.

Algunes de les informacions recollides en el Diari ACP també podran constituir Empremtes de Vida.

És aconsellable, en tot cas, reforçar els compromisos de confidencialitat de la informació, amb tots els professionals del centre o servei prèviament a la utilització de instruments com el Diari ACP.

Estructura Diari ACP 
Nom de la persona

Referent Assistencial 

Data inici Diari

A PARTIR DE CONEIXER-LA SABEM QUE EL SEU CARACTER ES...

HEM ESBRINAT QUE LI AGRADA

HEM ESBRINAT QUE NO LI AGRADA

HEM DETECTAT QUE REACCIONA POSSITIVAMENT A ...

HEM DETECTAT QUE REACCIONA MALAMENT A ...

RESPECTE A LA SEVA FAMÍLIA...

DE LA SEVA VIDA HEM SABUT QUE...

DE AQUESTA PERSONA ÉS IMPORTANT..

ELS DEMÉS ADMIREN/ADMIREM D'ELLA..

Bibliografia 
 BROOKER, D. "Atención Centrada en la Persona con Demencia. Mejorando los recursos". Barcelona. Octoedro. Octubre 2013.
 BROOKER, D. Y SURR, C. "Dementia Care Mapping. Principios y Prácticas". Barcelona. Alzheimer Catalunya. 2009.
 BRYDEN, C. "Dancing with Dementia: My story of Living positively with Dementia. Londres. 2005.
 FEIL, N. "Validación. Un método para ayudar a personas desorientadas". Albor. Máster Gerontología Social. 2002.
 GOMEZ, M.P. y DIAZ-VEGIA, P. "Guía Práctica para favorecer el buen trato a las personas mayores". Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 2011.
 GRAHAM STOKES. "Y la música sigue sonando. Historias de personas con demencia". Madrid. Fundación Sanitas.2010.
 KIDWOOD, T. "Repensant la demència". Eumo Editorial. Universitat de Vic. 2003.
 MARTÍNEZ, T. "Avanzar en Atención Gerontológica Centrada en la Persona". Papeles de la Fundación. Fundación Pilares. 2014.
 MARTÍNEZ, T. "La atención gerontológica centrada en la Persona. Guía para profesionales de centros y servicios de atención a personas mayores en situación de fragilidad o dependencia". Vitoria. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno del País Vasco.
 MARTINEZ GUISSET, MARIE-JO. "La identidad reencontrada". Fondation Méderic Alzheimer Paris- Francia. 2012.
 PINAZO, S. "Infantilización en los cuidados a las personas mayores en el contexto residencias" Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales, 41, 252-282. Madrid. 2013.
 REGNIER, V. "Consideraciones Críticas para el diseño de viviendas asistidas para personas mayores con necesidades de cuidados por fragilidad o dependencia cognitiva o física" Innovación en Residencias para personas en situación de Dependencia. Fundación Pilares. 2012.
 RODRIGUEZ, P. "La atención Integral y Centrada en la Persona". Papeles de la Fundación. Fundación Pilares. 2013.
 URRUTIA, A. Y ERDOIZA, I. "Guía para la eliminación de sujeciones físicas y Químicas en Centros de Atención Sociosanitaria y Domicilios". Fundación Cuidados Dignos. 2012.
 VILLAR F. "La participación de personas con demencia en las reuniones del plan de intervención individualizada (PAI): impacto en el bienestar y la calidad del cuidado". Revista de Geriatría y Gerontologia.

Atenció Centrada en la Persona